Gemellipora är ett släkte av mossdjur. Gemellipora ingår i familjen Pasytheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Gemellipora